Hörlgraben ist ein Gewässername:
 Hörlgraben (Biesiggraben), rechter Zufluss des hier noch Schellenkreuzgraben genannten Biesiggrabens (zum Weierwiesengraben, zum Schwarzbach) bei Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hörlgraben (Paar), rechter Zufluss der Paar in Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern